Phthiracaridae är en familj av kvalster. Enligt Catalogue of Life ingår Phthiracaridae i överfamiljen Phthiracaroidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen kvalster, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phthiracaridae 724 arter. 

Phthiracaridae är enda familjen i överfamiljen Phthiracaroidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Phthiracaridae